Дарко Маркович () с псевдоним Дар-Мар е виден художник - илюстратор, карикатурист, аниматор, както и филмов режисьор от Република Македония.

Биография 
Роден в 1940 година в Скопие, тогава в Кралство Югославия. От 1960 година започва да рисува карикатури за различни вестници и списания в Народна република Македония и цяла федерална Югославия. В 1966 година завършва архитектура. От 1966 до 1975 година е главен редактор на хумористично-сатиричното списание „Остен“ и директор на Световната галерия на карикатури в Скопие. В 1972 година специализира анимация в Загреб при Душан Вукотич. В 1975 година започва работа във „Вардар филм“, отваряйки студиото за анимирани филми. От 1978 година е свободен художник. От 1983 година преподава анимационен филм в Художествения факултет на Скопския университет, като същевременно работи и като главен редактор на културно-художествената програма в Телевизия Скопие.

От 1988 до 1995 година Маркович живее и работи в Лондон. В 1995 се връща в Република Македония.

Умира на 9 юни 2016 година в Скопие след дълго и тежко боледуване.

Награди 
Носител е над тридесет награди и признания.

Филмография 
Известни анимации на Маркович са „Граница“ (1976), „Стоп“ (1976), „Три минути на светот на Мирослав Бартак“ (1976), „Бело топче“ (1977), „Циркус“ (1979) и други. Автор е на комиксите за юнака Пецко.

Бележки 

Членове на Дружеството на художниците на Македония
Северномакедонски карикатуристи
Югославски художници
Починали в Скопие
Родени в Скопие
Автори на комикси
Художници на комикси
Северномакедонски режисьори
Северномакедонски сценографи
Преподаватели в Скопския университет
Носители на Държавната награда „Единадесети октомври“